Сме́рдов — русская фамилия. Женский вариант — Сме́рдова.

 Известные носители
 Смердов, Александр Иванович (1910—1986) — советский поэт.
 Смердов, Николай Андрианович (1905—1958) — советский партийный деятель.

Примечания